Breno kan syfta på:
 Breno Borges – en brasiliansk fotbollsspelare

Geografi

Italien 

 Breno, ort och kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia,

Schweiz 

 Breno, Ticino, ort,

Se även 
 Župa dubrovačka – kommun i Kroatien med det italienska namnet Breno